Андерс Оскар Буландер (; 30 декабря 1840, Стокгольм — 28 ноября 1914, там же) — шведский пианист, педагог.

Биография 
В 1856—1865 гг. учился в Королевской музыкальной академии в Стокгольме у  (фортепиано),  и Л. Нормана (композиция).  1868 года совершенствовался в Лейпциге у Л. Плайди.

С февраля 1867 г. преподавал фортепиано в Королевской музыкальной консерватории; профессор honoris causa (20.11.1903). В 1905—1910 гг. — директор консерватории.

Его сочинения немногочисленны (кантаты, скрипичный квартет, пьесы для фортепиано) и не сохранились; возможно, что они самокритично оценивались автором и были уничтожены. В 1898 г. в сборнике «Музыка для фортепиано шведских композиторов» (Стокгольм: А. Лундквист) был напечатан его «Листок из альбома».

Семья 
Отец — Андерс Буландер, офицер; мать — Мари Маргарет Сундстрём.

Жена (с 4.6.1885) — Эстер Вильгельмина Генриетта Ваврински (18.7.1860 — ?), дочь банкира. После смерти мужа передала в дар библиотеке консерватории его собрание музыкальной литературы.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме
Преподаватели Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме
Ректоры вузов Швеции